La  peut désigner plusieurs voies nommées d’après la ville du Bas-Rhin :
 la rue de Saverne à Nancy ;
 la rue de Saverne à Nantes.

Saverne Rue